Valter Birsa – calciatore sloveno
 Birsa – fiume svizzero di 73 km affluente di sinistra del Reno.
 Birsa – re di Gomorra
 Birsa – nome della cittadella di Cartagine